Björna kan syfta på:

 Björna socken – en socken i Ångermanland
 Björna landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1970
 Björna församling – en församling i Själevad, Mo och Björna pastorat i Örnsköldsviks kontrakt i Härnösands stift
 Björna kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Björna församling
 Björna – en tätort i Björna distrikt (Björna socken) i Örnsköldsviks kommun
 Björna distrikt –  ett distrikt i Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län 2016–